The Stepford Wives, livro de Ira Levin
The Stepford Wives (1975), filme com Katherine Ross
Mulheres Perfeitas, filme com Nicole Kidman (original: The Stepford Wives)

Desambiguações de cinema